Сердцеви́на па́льмы — съедобный продукт, полученный из почки или внутренности стебля кокосовой пальмы или пальмы асаи. Чтобы добыть его, приходится срезать молодое дерево полностью и очищать от коры, чем обусловлена дороговизна продукта. Крупнейшим производителей сердцевины пальмы является Южная Америка, в основном Эквадор и Бразилия. Крупнейший импортёр — Франция.

Сверху сердцевина пальмы покрыта корочкой, по вкусу напоминающей бамбук, а внутри имеет нежную мякоть кремовой консистенции. Используется в консервированном виде для салатов, в частности для салата «миллионер», а также как дополнение к горячим блюдам и закускам.

Пальмито получают также из персиковой пальмы.

Примечания

Ссылки 
 Блюдо из пальмито (Любительское)
 Пальмовая сердцевина (Промышленное производство)

Овощи